Robbiani ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Robbiani (1939–2009), Schweizer Politiker (SP)
 Giuliano Robbiani (* 1935), Schweizer Fußballspieler
 Heidi Robbiani (* 1950), Schweizer Springreiterin
 Meinrado Robbiani (* 1951), Schweizer Politiker (CVP)